Numele german Chemnitz poate însemna:
 orașul Chemnitz
 districtul rural Chemnitzer Land 
 regunea administrativă Chemnitz din landul Saxonia din Germania